Příjmení Fitzgerald či FitzGerald nosí více různých osobností:

 Benita Fitzgeraldová (* 1961) – americká atletka
 Caitlin Fitzgerald (* 1983) – americká herečka
 Edward Fitzgerald (lední hokejista) (1891–1966) – americký hokejista
 Ella Fitzgeraldová (1917–1976) – americká zpěvačka
 Francis Scott Fitzgerald (1896–1940) – americký spisovatel a scenárista
 Garret FitzGerald (1926–2011) – irský politik
 George Francis FitzGerald (1851–1901) – irský fyzik a matematik
 Michael Fitzgerald (* 1988) – novozélandský fotbalista
 Penelope Fitzgeraldová (1916–2000) – britská spisovatelka
 Robert Fitzgerald (1923–2005) – americký rychlobruslař
 Tara Fitzgeraldová (* 1967) – britská herečka
 Zelda Fitzgeraldová (1900–1948) – americká spisovatelka

Anglická příjmení